Valonski Brabant (francuski: Brabant wallon, nizozemski: Waals-Brabant, valonski: Braibant walon) je pokrajina u Valonskoj regiji u Belgiji. Graniči s pokrajinama Flamanski Brabant, Liège, Namur i Hainaut.

Pokrajina Valonski Brabant stvorena je 1995. godine, podjelom bivše pokrajine Brabant na tri dijela: pokrajine Flamanski Brabant i Valonski Brabant, te Briselsku regiju koja više nije pripadala ni jednoj pokrajini.

Ova pokrajina upravno se sastoji od samo jednog okruga (Nivelles). Ovo je najmlađa i najmanja pokrajina u Valoniji.

Općine 
Pokrajina se sastoji od 27 općina.

Razvoj stanovništva 

Broj stanovnika 1. srpnja svake godine :

Izvor: Nacionalni institut za statistiku

Vanjske poveznice 
  * Službena stranica pokrajine Valonski Brabant

Belgijske pokrajine